Bujna ist der Familienname der folgenden Personen:
 Claudia Bujna (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Šimon Bujna (* 1995), slowakischer Leichtathlet